Мировая серия 1978 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1978 года. Победителем стала команда «Нью-Йорк Янкиз», обыгравшая «Лос-Анджелес Доджерс» со счётом 4-2.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 10 октября 1978 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #2 
 Дата: 11 октября 1978 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #3 
 Дата: 13 октября 1978 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #4 
 Дата: 14 октября 1978 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #5 
 Дата: 15 октября 1978 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #6 
 Дата: 17 октября 1978 года
 Стадион: Dodger Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1978
 Финальная серия Национальной лиги 1978

Ссылки 
 Мировая серия 1978 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1978 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1978
1978 год в Калифорнии
1978 год в Нью-Йорке
Спорт в США в 1978 году
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе